Het ATP-toernooi van Båstad 2003 (met de officiële naam Synsam Swedish Open) werd van 7 tot en met 13 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Båstad Tennisstadion in de Zweedse plaats Båstad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Båstad
ATP-toernooi van Båstad